Кана́ршино () — деревня в Бегуницком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Упоминается на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, как деревня Skurkowits.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, как деревня Scherkovits.

Согласно 8-й ревизии 1833 года деревня называлась Канаришно и принадлежала жене бригадира В. Л. Фермор.

На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года упоминаются деревни Старая Канаршина и Новая Канаршина.

КАНАРШИНА — деревня, принадлежит наследникам графини Федмар, число жителей по ревизии: 16 м. п., 15 ж. п. 
КОРПИЯ — деревня, принадлежит государю великому князю Михаилу Павловичу, число жителей по ревизии: 16 м. п., 17 ж. п. (1838 год)

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года упомянута, как деревня «Kanasko», населённая ингерманландцами-савакотами.

В пояснительном же тексте к этнографической карте она записана, как две деревни: Neu Kanasko (Канаршина) и Alt Kanasko (Корпия), с общим количеством жителей на 1848 год: 16 м. п., 15 ж. п., всего 31 человек.

Согласно 9-й ревизии 1850 года деревня называлась Конорщино и принадлежала баронессе Екатерине Ивановне Велио.

На карте профессора С. С. Куторги 1852 года обозначены деревни Старая Канаршина и Новая Канаршина.

КАНАРШИНА — деревня барона Фон-Велио, по просёлочной дороге, число дворов — 5, число душ — 17 м. п.
КОРПИЯ — деревня Ораниенбаумского дворцового правления, по просёлочной дороге, число дворов — 9, число душ — 19 м. п. (1856 год)

Согласно 10-й ревизии 1856 года деревня Канаршино также принадлежала помещице Екатерине Ивановне Велио.

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года деревня Канаршино состояла из 6 крестьянских дворов, смежно с ней обозначена деревня Еарни (Корига) из 9 дворов.

КАНАРШИНО — деревня владельческая при ручье Болотном, по левую сторону Нарвского шоссе в 64 верстах от Петергофа, число дворов — 8, число жителей: 17 м. п., 25 ж. п.
КОРПИЯ — деревня Ораниенбаумского дворцового ведомства при колодце, по левую сторону Нарвского шоссе в 64 верстах от Петергофа, число дворов — 9, число жителей: 23 м. п., 26 ж. п. (1862 год)

Согласно карте окрестностей Санкт-Петербурга в 1885 году деревня называлась Канарщина и состояла из 9 крестьянских дворов, смежно с ней располагалась деревня Корпия из 12 дворов.

В XIX веке деревня административно относилась к Бегуницкой волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

К 1913 году количество дворов в деревне Канарщина не изменилось, а в деревне Корпия увеличилось до 14.

С 1917 по 1923 год деревня Канаршино входила в состав Артюшкинского сельсовета Бегуницкой волости Петергофского уезда.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С 1927 года, в составе Волосовского района.

По данным 1933 года деревня Канаршино, а также выселок Канаршино и деревня Корпия, входили в состав Артюшинского сельсовета Волосовского района.

Согласно топографической карте 1938 года деревня называлась Канарщина и насчитывала 18 дворов.

C 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в оккупации.

С 1954 года, в составе Губаницкого сельсовета.

С 1959 года, в составе Терпилицкого сельсовета.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

С 1965 года, вновь в составе Волосовского района. В 1965 году население деревни Канаршино составляло 187 человек.

По данным 1966 года деревня называлась Канарщино и также находилась в составе Терпилицкого сельсовета.

По данным 1973 и 1990 годов в состав Терпилицкого сельсовета входила деревня Канаршино.

В 1997 году в деревне Канаршино проживали 115 человек, в 2002 году — 122 человека (русские — 94 %), деревня входила в Терпилицкую волость.

В 2007 году проживали 90 человек, деревня входила в состав Терпилицкого сельского поселения>.

7 мая 2019 года деревня вошла в состав Бегуницкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  (Волосово — Керново).

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 14 км.

Демография

Достопримечательности 
 Близ деревни находится курганно-жальничный могильник XI—XIV веков.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Волосовского района